Gorholt ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Gorholt (* 1956), deutscher Politiker (SPD)
 Simone Gorholt (* 1989), deutsche Nachwuchsschauspielerin